La parella formada per la estatunidenca Bethanie Mattek-Sands i l'escocès Jamie Murray van guanyar el primer títol conjuntament. Murray va guanyar per segona ocasió consecutiva i va acumular el quart títol de dobles mixts del seu palmarès, mentre que per Mattek-Sands fou el tercer.

Caps de sèrie 

  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (2a ronda)
  Nicole Melichar /  Oliver Marach (quarts de final)
  Chan Hao-ching /  Henri Kontinen (1a ronda)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (2a ronda)

  Andrea Sestini Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (quarts de final)
  Demi Schuurs /  Matwé Middelkoop (1a ronda)
  Katarina Srebotnik /  Michael Venus (2a ronda)
  Abigail Spears /  Juan Sebastián Cabal (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles mixts 

2018
US Open